Incisocalliope är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Brandt 1959. Incisocalliope ingår i familjen Pleustidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Incisocalliope